Ahmed Rajab Kisekka (?–?) ugandai nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása
Játékvezetésből vizsgázva, lakókörzetének Labdarúgó-szövetsége által üzemeltetett labdarúgó bajnokságokban kezdte sportszolgálatát. Az Ugandai Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével 1964-től a Super League játékvezetője. Küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot is végzett. A nemzeti játékvezetéstől 1982-ben visszavonult.

Nemzetközi játékvezetés 
Az Ugandai labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1967-től tartotta nyilván bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül az angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott, valamint CAF-bajnokok ligája klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának partbíróként segített. A nemzetközi játékvezetéstől 1982-ben búcsúzott.

Afrikai nemzetek kupája 
Az 1968-as afrikai nemzetek kupáján az CAF JB bíróként foglalkoztatta. Az első ugandai játékvezető akit az Afrikai Labdarúgó-szövetség JB meghívott a földrész tornára.

Nemzetközi kupamérkőzések 
Vezetett kupadöntők száma: 1.

CAF-bajnokok ligája

Sportvezetőként
Aktív pályafutását befejezve az Ugandai JB, a Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) JB, valamint a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) JB oktatója és ellenőre.

Források 
 

Ugandai labdarúgó-játékvezetők
A 20. században született személyek